Чемпионат Сербии по баскетболу 2013/2014 — восьмой сезон национального первенства Сербии по баскетболу. Он проходит в 2 этапа. В Первой лиги Сербии выступают 14 команд за исключением 4 клубов, игравших в Адриатической лиги. В ней матчи проходили с 5 октября 2013 года по 29 марта 2014 года. В суперлиге Сербии выступают 4 лучших команд первой лиги и 4 клуба, игравших в адриатической лиге. Матчи Суперлиги Сербии проходили с 5 апреля по 20 июня 2014 года. 4 лучшие команды Суперлиги разыграли звание чемпиона Сербии. Чемпионом страны стал в 8-й раз «Партизан».

Первая лига Сербии

Турнирная таблица

Результаты матчей

Суперлига Сербии

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф Суперлиги

Сетка

Полуфиналы

Финал

См. также 
 Чемпионат Сербии по баскетболу среди женщин 2013/2014

Ссылки 
 Official website of Serbian Basketball League
 Результаты матчей на www.eurobasket.com

Чемпионат Сербии по баскетболу
2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе